Asura steht für:

 Asura (Hinduismus), mythologische Wesen
 Asura (Buddhismus), mythologische Wesen
 Asura (Buch der Jubiläen), biblische Figur, Schwester und Frau von Set
 Asura – The City of Madness, südkoreanischer Film aus dem Jahr 2016

Siehe auch:
 Aschura, schiitischer Trauertag
 Ashura